«Граджянски» () — бывший хорватский футбольный клуб из города Загреб, пятикратный чемпион Королевства Югославия и трехкратный чемпион независимой Хорватии.

История 
Клуб основан 26 апреля 1911 года. В 1912 году «Граджянски» стал бронзовым призёром первого (и единственного на долгие годы) чемпионата Хорватии. С 1923 по 1940 годы клуб выступал в чемпионате Королевства Югославии, и пять раз, в сезонах 1923, 1926, 1928, 1936/37 и 1939/40 становился чемпионом Югославии, кроме того ещё дважды был вице-чемпионом, тем самым являясь вторым по титулованности клубом Югославии довоенного периода. «Граджянски» трижды представлял Югославию в Кубке Митропы, в 1928, 1937 и 1940 годах, но лишь раз ему удалось пройти дальше первого раунда. Во время второй мировой войны «Граджянски» выступал в чемпионате Хорватии, и стал чемпионом Хорватии в сезоне 1943 года. После второй мировой войны клуб, как и его основные соперники клубы «Конкордия» и ХАШК, был распущен, а на основе этих клубов был создан клуб «Динамо».

В эти годы для клубных команд государств, дружественных странам Оси, был организован так называемый «Европейский футбольный Кубок». В 1944 году «Граджански» играл в его финале, в котором проиграл венгерскому «Надьваради» (ныне ФК «») со счётом 0:4. «Граджански» пользовался расположением фактического хорватского правителя Анте Павелича, а некоторые футболисты клуба, например Иван Хитрец и Звонимир Цимерманчич, были активными пособниками режима.

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Королевства Югославия
 Чемпион (5): 1923, 1926, 1928, 1936/37, 1939/40
 Вице-чемпион (2): 1925, 1938/39
 Третье место (3): 1930/31, 1934/35, 1937/38
 Чемпионат независимой Хорватии
 Чемпион (3): 1940, 1941, 1943
 Вице-чемпион (2): 1940/41, 1942
 Третье место: 1912
 Кубок Хорватии
 Победитель: 1941

Международные 
 Европейский футбольный Кубок:
 Финалист: 1944

Выступление в еврокубках

Главные тренеры

Известные игроки и воспитанники 

  Милан Антолкович
  Драгутин Бабич
  Драгутин Врагович
  Драгутин Врджюка
  Франьо Гласер
  Иван Гранец
  Эуген Дасович
  Александар Живкович
  Мирко Кокотович
  Густав Лехнер
  Аугуст Лешник
  Максимилиян Михелчич
  Антун Павлекович
  Эмил Першка
  Даниел Премерл
  Рудольф Рупец
  Славин Циндрич
  Ярослав Шифер
  Степан Бобек
  Мирослав Брозович
  Франьо Вёлфл
  Звонко Цимерманчич
  Иван Язбиншек

Ссылки 
 Профиль на foot.dk
 Профиль на weltfussballarchiv.com 

1911 год в Хорватии
Футбольные клубы Югославии, прекратившие существование
Исчезнувшие футбольные клубы Загреба